Az 1934-es férfi vízilabda-Európa-bajnokságot Magdeburgban, Németországban rendezték 1934. augusztus 12. és augusztus 19. között, az úszó-Európa-bajnoksággal együtt. A tornát Magyarország nyerte.

Lebonyolítás 
A 10 csapatot két csoportba sorsolták, amelyekben körmérkőzéseket játszottak. A csoportok első két helyezettje játszott az 1–4. helyért, míg a harmadik és negyedik helyezettek az 5–8. helyért. A két utolsó csapat kiesett és elbúcsúzott a további küzdelmektől.

Csoportkör

A csoport

B csoport

Helyosztók

Az 5–8. helyért

Négyes döntő

Végeredmény

Források 
 
 

F1934
Vizilabdaeuropabajnoksag